Stormossen kan syfta på följande platser:

Sverige
Stormossen (naturreservat, Degerfors kommun)

Finland 

1. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,06, long 24,01), 
2. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,07, long 24,09), 
3. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,06, long 24,25), 
4. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,07, long 24,42), 
5. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,07, long 24,57), 
6. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,11, long 24,05), 
7. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,11, long 24,37), 
8. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,12, long 24,52), 
9. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,11, long 24,54), 
10. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,17, long 24,37), 
11. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,18, long 24,40), 
12. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 59,94, long 23,55), 
13. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 59,85, long 23,17), 
14. Stormossen (sumpmark i Finland, Nyland, lat 60,30, long 25,45),

Åland 

1. Stormossen, Jomala, en mosse i Jomala, Åland,